Антигониш — город в канадской провинции Новая Шотландия, столица одноименного графства
 Антигониш (графство)
 Епархия Антигониша